Shirley Fry ha battuto in finale Althea Gibson 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Shirley Fry (Campionessa)
 Althea Gibson (finale)
 Louise Brough (quarti di finale)
 Dottie Knode (quarti di finale)

 Margaret Dupont (quarti di finale)
 Shirley Bloomer (semifinali)
 Betty Pratt (semifinali)
 Darlene Hard (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1956